MSUD est l'abréviation de l'anglais  pour la maladie du sirop d'érable.
 MSUD est le nom du Mouvement socialiste unitaire et démocratique fondé par Élie Bloncourt. Il deviendra le Parti socialiste unitaire.